Il singolare del torneo di tennis Copa Colsanitas 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Fabiola Zuluaga che ha battuto in finale María Antonia Sánchez Lorenzo 3-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Fabiola Zuluaga (campionessa)
 María Antonia Sánchez Lorenzo (finale)
 Émilie Loit (semifinali)
 Ashley Harkleroad (primo turno)

 Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
 Ľudmila Cervanová (quarti di finale)
 Arantxa Parra Santonja (primo turno)
 Melinda Czink (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Colsanitas 2004